Somis peut désigner :

Patronyme 
Françoise Rose Somis (1737-1815), épouse de François Clary et mère de Désirée Clary, reine de Suède, et de Julie Clary, reine d'Espagne
Giovanni Battista Somis (1686-1763), violoniste et compositeur italien 
Lorenzo Somis ou Giovanni Lorenzo Somis (Turin, 1688 - 1775) peintre, violoniste et compositeur italien.
Jean-Baptiste-Alexandre-Marie Somis (1763-1806),  magistrat et homme politique français
Justinien-Victor Somis (1745-1836), militaire et homme politique français

Géographie 
Somis (Californie), ville des États-Unis, en Californie.